Lagtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lagtjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun, 
Lagtjärnen, Norrbotten, sjö i Bodens kommun, 
Lagtjärnarna (Sorsele socken, Lappland, 726284-159858), sjö i Sorsele kommun, 
Lagtjärnarna (Sorsele socken, Lappland, 726314-159792), sjö i Sorsele kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn